

Sigle 
 Gioventù Federalista Europea

Codici 
 GFE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grenfell (Australia)